«Ла́вка чуде́с» (, буквально — «Удивительный торговый центр мистера Магориума») — американский фильм 2007 года, сценаристом и режиссёром которого является Зак Хелм.

В фильме снимались такие известные актёры, как Дастин Хоффман, Натали Портман, Джейсон Бейтман и Зах Миллс.

Это первый сценарий, который написал Зак Хельм после того, как заключил контракт с , но он оставался неэкранизированным до тех пор, пока Хельм не смог выкупить его, закончив работу над сценарием фильма «Персонаж».

Сюжет

В начале фильма, а также время от времени в течение всего фильма, показывается девятилетний мальчик по имени Эрик (Зак Миллс) с книгой, рассказывающей историю.

Эксцентричный 243-летний мистер Магориум (Дастин Хоффман), родившийся , владеет и управляет волшебным магазином игрушек. Игрушки двигаются сами по себе; также там есть дверь с кнопкой, при помощи которой можно менять то, что за ней находится, включая лестницу со ступеньками, комнату с железной дорогой и комнату с шарами. Менеджером магазина Магориума является юная девушка Молли Махоуни (Натали Портман), подающая надежды пианистка, которая планирует уйти из магазина и начать карьеру в музыке. Мы видим её подходящей к магазину, где она встречается с Эриком, который пытается достать свою шляпу с флагштока. Магориум даёт Махоуни деревянный куб, который называется Спичечный Кубик.

В один из дней господин Магориум заявляет, что хотя он ничем не болен, пришло ему время «уйти», а в качестве сюрприза он отдаёт магазин Махоуни. Она ничего не понимает, но Эрик объясняет ей, что тот, кажется, имеет в виду то, что он вскоре отправится на небеса. Она убеждает Магориума остаться и бороться с неуверенностью в себе.

В качестве подготовки к своему «отбытию», Магориум нанимает бухгалтера Генри Вестона (Джейсон Бэйтман), которого он зовёт «мутантом», чтобы тот разобрался с нелюбимой им бумажной работой, связанной с магазином. Один из детей пристально смотрит на него, а затем отдавливает ему ногу. Махоуни не нравится недостаток чувства юмора у Вестона и его неверие в волшебство магазина. А у самого́ магазина начинается истерика: он становится серым и беспорядочным, покупателям приходится уходить из него.

Эрик просит поиграть в магазине. У него нет друзей среди людей (иногда он играет с животными), и его мать помогает ему найти друга. Эрик по-дружески помогает Вестону и показывает ему свою коллекцию шляп в своей комнате. Мать Эрика, которой об этом не сообщили, чувствует себя из-за этого неудобно, и Вестон уходит. Тем не менее, они всё ещё остаются друзьями.

Обеспокоенная планом Магориума «уйти», Махоуни спешит в больницу, где доктора подтверждают, что ему требуется обследование, поскольку, упоминая о своём возрасте, он, кажется, говорит бессмыслицу. Эрик украшает больничную палату звёздами и приносит ему пижаму и эуфониум. На следующий день он выписывается, так как доктора не могут держать его потому, что он не болен, и кроме того, он громко играет на эуфониуме. Магориум и Махоуни вместе устраивают небольшую забавную шутку, но Магориум не меняет своего решения «уйти». Они направляются обратно в магазин, откуда Молли уходит в слезах. Магориум бросает свой последний бумажный самолётик и, когда самолётик облетает комнату вокруг, умиротворённо умирает. Затем мы видим Молли и Эрика на похоронах Магориума.

Махоуни выставляет магазин на продажу. Эрик очень сожалеет об этом и обращается к Вестону с «деловым предложением»: он хочет вложить его сбережения и карманные деньги в магазин. Вестон видит, как Спичечный Кубик двигается сам по себе, и убеждается, что магазин — волшебный. Эрик и Вестон убеждают Махоуни поверить не в магазин, а в себя. Сам же магазин, который был подавлен смертью Магориума и предстоящей продажей (из-за чего и пропало всё его волшебство) приходит в восторг, и волшебство возвращается.

В ролях

Производство 
Съёмки начались в конце марта  в Торонто (Канада) и длились до  .

Фильм (производства Walden Media и Mandate Pictures) появился в кинотеатрах США  . Фильм выпущен  и Walden Media через их совместное подразделение .

  «ComingSoon!» объявил, что, согласно оценке MPAA, фильму присвоен рейтинг «G». Это третий фильм  для показа в кинотеатрах, следом за фильмами  и «Анастасия», который получил рейтинг «G» от MPAA.

Этот фильм отмечен первым неэпизодическим присутствием на больших экранах лягушонка Кермита: последний раз такое было в фильме  «Маппет-шоу из космоса».

Премьера Leicester Square 
На премьере «Лавки чудес» присутствовали Дастин Хоффман и Натали Портман, что удвоило
спрос на билеты, которые были доступны для публики. Деньги, заработанные на этом событии, были пожертвованы детскому фонду Барнардо () и другим благотворительным организациям Великобритании.

Отзывы критиков 
Фильм получил, главным образом, негативные оценки критиков. Так, согласно обработчику обзоров Rotten Tomatoes от  , положительную оценку фильму дали 36 % критиков () при единодушном мнении, что «красочные визуальные эффекты и талантливая игра актёров не могут компенсировать „пресный“ сюжет». На Metacritic фильм получил оценку в среднем   на основании .

Кассовые сборы 
В США и Канаде фильм вышел   и за первый уикенд собрал  в  кинотеатрах, заняв пятое место по кассовым сборам. На   фильм собрал  внутри страны и  за границей. В итоге, в мировом кинопрокате фильм собрал $ 69 474 661 .

Примечания

Ссылки 

 
 
 «Лавка чудес» на сайте All Movie Guide
 «Лавка чудес» на сайте Metacritic
 «Лавка чудес» на сайте Box Office Mojo
Кинокомедии США
Детские фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы 20th Century Studios
Кинокомедии 2007 года
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы США 2007 года
Фильмы ЛГБТ-тематики США